Lifeforce – videogioco arcade del 1986
Lifeforce – videogioco per Commodore 64 del 1987
Space Vampires (Lifeforce) –  film del 1985 diretto da Tobe Hooper
Lifeforce Records – casa discografica tedesca di genere metal